Kolker ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kolker (* 1958), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Boris Kolker (* 1939), russischer Sprachlehrer, Übersetzer und Esperantist
 Henry Kolker (1870–1947), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Hugo Kolker (1845–1915), deutscher Industrieller und Kunstsammler
 Jimmy James Kolker (* 1948), US-amerikanischer Botschafter

Siehe auch:
 Kölker